Leo – (łac.) lew, drapieżnik z rodziny kotowatych

Osoby 
 Leonardo Leo – włoski kompozytor epoki baroku
 Leo Beenhakker – holenderski piłkarz i trener piłkarski
 Leonardo Lourenço Bastos – piłkarz urodzony w 1975 roku
 Leonardo Renan Simões de Lacerda – piłkarz urodzony w 1988 roku
 Juliusz Leo – polityk galicyjski, prezydent Krakowa
 Edward Wiktor Leo – polski prawnik

Miasta i miejscowości 
 Leo – skrócona nazwa placu Leopoldplatz w Berlinie
 Léo – miasto w Burkina Faso

Ciała niebieskie i kosmos 
 LEO (ang. low Earth orbit) – niska orbita okołoziemska
 Gwiazdozbiór Lwa

Inne 
 LEO I – brytyjski komputer opracowany w 1951
 Leo TV – pierwszy czeski kanał erotyczny

Zobacz też 
 Leon